Het Nederlands kampioenschap dammen 2022 werd van 3 tot en met 12 januari 2023 door 14 deelnemers in het Fletcher hotel in Wageningen gespeeld. Vanwege het coronavirus werd het toernooi niet in 2022 gespeeld.

Kwalificatie
De vijf professionele dammers van de KNDB, regerend Nederlands en Europees kampioen Jan Groenendijk, regerend wereldkampioen Roel Boomstra, Jitse Slump, Wouter Sipma en Martijn van IJzendoorn, waren direct voor het kampioenschap geplaatst, samen met hun trainer Alexander Baljakin. Deze zes dammers vormden ook de top-6 van het vorige NK.  De andere acht deelnemers plaatsten zich via de halve finales. Boomstra maakte eind 2022 bekend met dammen op topniveau te stoppen en trok zich daarom terug. Slump trok zich vanwege zijn studie terug. Hun plaatsen worden ingenomen door eerste reserve Rick Hakvoort en jeugdwereldkampioen Simon Harmsma.

Verloop
Groenendijk pakte een vroege voorsprong door overwinningen op grootmeester Heusdens, Harmsma, Weistra en Provoost. Door overwinningen van Baljakin op Meijer en Hageman en een verrassende remise van Groenendijk tegen Aliar, stonden Groenendijk en Baljakin voor aanvang van de slotronde op gelijke hoogte. De overwinning van Baljakin op Jan van Dijk legde de druk bij Groenendijk. Tegen Sipma wist hij een gewonnen stand in eerste instantie niet te verzilveren, maar in het eindspel sloeg Groenendijk alsnog toe.

In de daarop volgende barrage was Groenendijk twee maal te sterk voor Baljakin.

Eindstand

Barrage 

Dammen in 2022
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen
Dammen